Гуангдонг (, -{Guǎngdōng}-; или Кантон или Квантунг) је покрајина на југоистоку Кине. Главни град покрајине је Гуангџоу, а значајан је и индустријски град Шенџен. Старо име ове покрајине и њеног главног града је Кантон. 

Покрајина има површину од 187.800 km² и 95.440.000 становника (податак из 2008). Године 2005. у покајини је живело 79 милиона сталних становника и 31 милион миграната. По томе је Гуангдунг кинеска покрајина са највећим бројем становника (Хенан има највише сталних становника). И по БДП Гуангдонг је први у Кини (522 милијарде долара 2008). 

Дужина обале Јужног кинеског мора која припада овој покрајини је 4.300 километара. Најважнија река је Бисерна река. У њеној делти се поред највећих градова покрајине налазе Макао и Хонгконг. 

Клима у овом подручју је влажна суптропска.

Види још 
 Административна подела Кине
 Покрајине НР Кине

Референце

Спољашње везе 

 Статистички годишњак

Административна подела Народне Републике Кине